Serbiska demokratiska partiet på serbiska Srpska Demokratska Stranka (Српска демократска Странка, СДС, SDS) är serbisk politiskt parti i Bosnien och Hercegovina. Ledare för partiet är Mladen Bosić. Han efterträdde president Dragan Cavić.
 
Några av partiets högsta medlemmar var:

Radovan Karadžić (aktiv 1989-1996) som anklagas för krigsförbrytelser av Internationella krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien bland annat för brott mot mänskligheten, folkmord,  allvarliga brott mot Genèvekonventionerna. Karadzic grundade den serbiska demokratiska partiet i Bosnien Hercegovina.

Biljana Plavšić (aktiv 1989-1997) erkände att hon var skyldig till brott mot mänskligheten i Internationella krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien.

Momcilo Krajisnik - 2006 dömdes han för brott mot mänskligheten under kriget i Bosnien av Internationella krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien.

Politiska partier i Bosnien och Hercegovina
Politiska partier bildade 1992
Konservativa partier i Europa
Nationalistiska partier